Фридрих Христиан Баумейстер (; 17 июля 1708, Кёрнер, Тюрингия — 8 октября 1785, Гёрлиц) — немецкий философ школы Лейбница и Х. Вольфа, автор ряда учебников логики, метафизики и натуральной философии на латинском языке.

В России преподавание философии в университетах со второй половины XVIII и почти до конца XIX века основывалось на учебниках Баумейстера и других популяризаторов школы Лейбница. Одним из первым переводчиком его трудов на русский язык был И. И. Исаев.

Сочинения 
 Philosophia definitiva h. e. definitionens philosophicae ex systemate Wolfii in unum collectae. — 1733, 1735 и позднее.
 Elementa Philosophiae Recentioris … — Recentioris. — Leipzig 1781
 Philosophia recens controversa … — 1738
 Institvtiones Metaphysicae, Ontologiam Cosmologiam, Psychologiam Theologiam deniqve Natvralem Complexae Metodo Wolfii Adornatae. Editio Nova Avctior et Correctior. — Wittenberg, 1774.
 Institvtiones Philosophiae Rationalis Methodo Wolfii conscriptae. Editio Nova Avctior et Emendatior. — Wittenberg, 1774.
 Philosophia Definitiva hoc est Definitiones Philosophicae ex Systemate celeberr. Wolfii in unum collectae succinctis observationibvs exemplisqve perspicvis illustratae, et a nonnvllis exceptionibus vindicatae. — Wittenberg, 1735.
 Institutiones philosophiae methodo wolfiana consciptae. — 1738.
 Historia doctrinae de optimo mundo. — 1741.

Публикации на русском языке 
 Логика — М., 1760.
 Метафизика — М., 1764.
 Нравоучительная философия — СПб., 1783.
 Логика — изд. 2-е, М., 1787.
 Нравоучительная философия, содержащая естественное право, этику, политику, экономию и другие вещи, для знания нужные и полезные — М., 1788.
 Метафизика — изд. 2-е, М., 1789.
 Логика — М., 1807.
 Метафизика — М., 1808.
 Логика — изд. 2-е, СПб., 1823.
 Метафизика — изд. 2-е, СПб., 1830.

Литература 
 Большая советская энциклопедия
 Friedensburg W. Geschichte der Universität Wittenberg. — Halle (Saale): Verlag Max Niemeyer, 1917.
 Kathe H. Die Wittenberger Philosophische Fakultät 1502—1817. — Böhlau Verlag, 2002. — ISBN 3-412-04402-4
 Matrikel der Universität Wittenberg. — Bd. 6.

Ссылки 
 Ersch / Gruber. Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. —  Т. 8. — S. 200
 Баумейстер Ф. Хр. «Християна Бауместера Логика». — М., 1760
 Баумейстер Ф. Хр. «Метафизика Хр. Баумейстера, переведенная с латинского языка Яковом Толмачевым». — СПб., 1830
 Фридрих-Христиан Баумейстер на ADB

Примечания 

Философы немецкой философской школы
Философы Германии
Философы XVIII века